IFK Göteborg, er en svensk fodboldklub med hjemsted i Göteborg. Klubben blev grundlagt den 4. oktober 1904 som det 39. medlem af den landsdækkende hovedorganisation Idrottsföreningen Kamraterna. Göteborg spiller i den svenske .

IFK Göteborg, der i folkemunde ofte kaldes Blåvitt, Änglarna og Kamraterna, er Sveriges gennem tiderne mest vindende fodboldhold. Klubben har vundet atten svenske mesterskaber, fire svenske pokalmesterskaber og to UEFA-cupmesterskaber.

Klubben har siden sin start tilbragt 74 sæsoner i den bedste svenske fodboldrække Allsvenskan. IFK Göteborg spiller sine kampe på Ullevi.

Om IFK Göteborg 
IFK Göteborg blev grundlagt i 1904 som Idrottsföreningen Kamraterna Göteborg.

Klubbens historie har været præget af succes lige fra starten. Kun fire år efter sin grundlæggelse bliver IFK Göteborg i 1908 svenske mestre første gang. Tre af holdets spillere var også med på Sveriges første landshold, der blev udtaget til en kamp mod Norge. En af dem, Erik Börjesson, scorede det første svenske landsholdsmål i den kamp. 

Klubben oplevede dog nogle mørke år i den første halvdel af 1970'erne. Efter at have vundet det svenske mesterskab i 1969, røg holdet højst overraskende ud af den svenske Allsvenskan i 1970, og måtte tilbringe de næste seks år i den svenske 2. division. I 1976 vender IFK Göteborg igen tilbage til Allsvenskan, og man slutter sæsonen på en 6. plads.

Med Sven-Göran Eriksson som træner vandt klubben i 1982 det svenske mesterskab, pokalmesterskabet og UEFA-cuppen. De næste fjorten år var IFK Göteborg næsten totalt dominerende i svensk fodbold. I den periode blev klubben svenske mestre hele ti gange.

IFK Göteborgs supporterklub er Supporterklubben Änglarna. IFK Göteborg har mange tilskuere til sine kampe. I 2005 var der i gennemsnit 12.721 pr. kamp. Klubbens faste hjemmebane til ligakampe Gamla Ullevi rives i 2006 ned for at gøre plads til et nyt stadion, der forventes færdigt i 2008.

Truppen

Profiler 
En lang række af Sveriges bedste fodboldspillere har spillet i klubben. Blandt de mange profiler har følgende modtaget den svenske Guldbollen, der uddeles hvert år af Aftonbladet og Svenska fotbollförbundet til årets svenske fodboldspiller:

 1996 Roland Nilsson 
 1988 Glenn Hysén 
 1985 Glenn Strömberg 
 1982 Torbjörn Nilsson 
 1981 Thomas Ravelli
 1974 Ralf Edström 
 1968 Björn Nordqvist 
 1946 Gunnar Gren

Mange vil også kunne nikke genkendende til navne som Ove Kindvall, Joachim Björklund, Jesper Blomqvist og Håkan Mild, der også har spillet for klubben og det svenske fodboldlandshold. Det danske fodboldlandsholds tidligere træner Bo Bosse Johansson trænede IFK Göteborg i sæsonen 2003-2004.

Trivia 

 Mikael Nilsson har med 609 kampe spillet flere end nogen anden IFK Göteborg-spiller. Bengt Fölet Berndtsson har spillet næstflest med 598 kampe
 Filip Svarte-Filip Johansson er den mest scorende med 333 mål totalt, af dem var 180 i Allsvenskan
 Dårligste placering var i 1974 med en femteplads i den svenske 2. division
 Flest tilskuere til en kamp var 3. juni 1959 hvor 52.194 så IFK Göteborg spille mod lokalrivalerne Örgryte IS på Ullevi. På Gamla Ullevi lyder den på 31.064 sat 27. maj 1955 hvor man mødte endnu en lokalrival, GAIS, Göteborgs Atlet & Idrottssällskap. De tre hold deles om Gamla Ullevi som hjemmebane
 IFK Göteborg vand UEFA-cuppen i 1982 og 1987
 De blev svenske pokalvindere i 1979, 1982, 1983, 1991, 2008, 2013, 2015, 2020
 De har vundet det svenske mesterskab i 1908, 1910, 1918, 1935, 1942, 1958, 1969, 1982, 1983, 1984, 1987, 1990, 1991, 1993, 1994, 1995, 1996 og senest i 2007
 10 gange er det blevet til 2. pladser, i 1925, 1927, 1930, 1949, 1979, 1981, 1986, 1988, 1997 og 2005
 IFK Göteborg topper den svenske Allsvenska maratontabellen over samtlige spillede kampe i den bedste divsion efterfulgt af Malmö FF og AIK
 I den første finale i den skandinaviske Royal League-turnering, der blev spillet på Ullevi den 26. maj 2005, mødte IFK Göteborg på hjemmebane FC København. Efter ordinær spilletid var stillingen 1-1. FC København vandt de efterfølgende straffespark med 12-11
 Klubben har fire gange deltaget i Champions League, hvor de på hjemmebane har slået hold som AC Milan, Manchester United og FC Barcelona
 I 1982 modtog IFK Göteborg den svenske Fair Play-pris, der uddeles af det svenske Riksidrottsförbundet sammen med Svenska Sportjournalistförbundet. Flere af holdets spillere har fået prisen personligt

Kildehenvisninger 
 IFK Göteborg – officiell webbsida
 Änglarna.se – Supportklubben Änglarna
 Alltid Blåvitt
 IFK Centralorganisation

Fodboldklubber i Sverige
 
Etableret i 1904
Fanejede fodboldklubber